Кубок Чорногорії з футболу 2017–2018 — 12-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чорногорії. Титул вдруге здобула Младост (Подгориця).

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/26 вересня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/27 вересня 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/22 листопада 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 квітня/2 травня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чорногорії на soccerway

2017-18
Чорногорія
Чорногорія